Akkermann ist der Familienname folgender Personen:

 Annely Akkermann (* 1972), estnische Politikerin
 Hartwig Akkermann (1953–2015), deutscher Schriftsteller und Kabarettist
 Miriam Akkermann (* 1978), deutsche Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Remmer Akkermann (* 1943), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Sabine Akkermann (* 1964), deutsche Politikerin (FDP)
 Siegfried Akkermann (* 1935), deutscher Mediziner und Schriftsteller
 Theo Akkermann (1907–1982), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Akkerman
 Ackermann
 Ackerman
 Akermann
 Akerman